Улеза-да-Бунасбальш ()
 Улеза-да-Монсаррат ()